Le type Schneider Ct ou 030T, est un type de locomotive à vapeur construite par Schneider pour la Compagnie des chemins de fer de grande banlieue (CGB).

Caractéristiques 
 Nombre : 8 ;
 Numéros : 101-108 ;
 Écartement : standard () ;
 Type : C (030) tender bicabine ;
 Livraison : 1925.

Matériel préservé 

Une locomotive de la CGB est préservée par la Chemin de fer touristique de la Sarthe à Beillé, la 030 T , .

Notes et références

Références

Crédits internes 

 

Locomotive à vapeur de la CGB
Locomotive à vapeur Schneider